Kabadüz (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Kabadüz (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kabadüz